{| class="wikitable"
! Naam
! Voorlopige naamgeving
! Datum ontdekking
! Ontdekker
|-|-
| (55901) - || 1998 CL2 ||15 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55902) - || 1998 CO2 ||15 februari 1998 || BAO Schmidt CCD Asteroid Program
|-
| (55903) - || 1998 DN || 17 februari 1998 || Campo Catino
|-
| (55904) - || 1998 DR1 ||20 februari 1998 || Kleť
|-
| (55905) - || 1998 DD3 ||21 februari 1998 || Kleť
|-
| (55906) - || 1998 DS20 ||28 februari 1998 || P. G. Comba
|-
| (55907) - || 1998 DW27 ||23 februari 1998 || Spacewatch
|-
| (55908) - || 1998 EV4 ||1 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (55909) - || 1998 EB11 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (55910) - || 1998 EN12 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (55911) - || 1998 EP12 ||1 maart 1998 || E. W. Elst
|-
| (55912) - || 1998 FD9 ||22 maart 1998 || Spacewatch
|-
| (55913) - || 1998 FL12 ||26 maart 1998 || ODAS
|-
| (55914) - || 1998 FV14 ||26 maart 1998 || ODAS
|-
| (55915) - || 1998 FB17 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55916) - || 1998 FM25 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55917) - || 1998 FN30 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55918) - || 1998 FP30 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55919) - || 1998 FA39 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55920) - || 1998 FM43 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55921) - || 1998 FK50 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55922) - || 1998 FL51 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55923) - || 1998 FD55 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55924) - || 1998 FE55 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55925) - || 1998 FY57 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55926) - || 1998 FE60 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55927) - || 1998 FN60 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55928) - || 1998 FG64 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55929) - || 1998 FW64 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55930) - || 1998 FY64 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55931) - || 1998 FM67 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55932) - || 1998 FE68 ||20 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55933) - || 1998 FD73 ||30 maart 1998 || P. Pravec, M. Wolf
|-
| (55934) - || 1998 FF73 ||28 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55935) - || 1998 FO74 ||24 maart 1998 || W. Bickel
|-
| (55936) - || 1998 FO76 ||24 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55937) - || 1998 FN105 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55938) - || 1998 FO113 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55939) - || 1998 FD118 ||31 maart 1998 || LINEAR
|-
| (55940) - || 1998 GU8 ||2 april 1998 || LINEAR
|-
| (55941) - || 1998 HS4 ||23 april 1998 || Kleť
|-
| (55942) - || 1998 HJ12 ||19 april 1998 || Spacewatch
|-
| (55943) - || 1998 HJ15 ||20 april 1998 || Spacewatch
|-
| (55944) - || 1998 HP18 ||18 april 1998 || LINEAR
|-
| (55945) - || 1998 HF23 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (55946) - || 1998 HP24 ||22 april 1998 || Višnjan Observatory
|-
| (55947) - || 1998 HQ42 ||23 april 1998 || NEAT
|-
| (55948) - || 1998 HY45 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (55949) - || 1998 HZ45 ||20 april 1998 || LINEAR
|-
| (55950) - || 1998 HG58 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55951) - || 1998 HP58 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55952) - || 1998 HR61 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55953) - || 1998 HG65 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55954) - || 1998 HX68 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55955) - || 1998 HJ81 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55956) - || 1998 HO100 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55957) - || 1998 HZ100 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55958) - || 1998 HK109 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (55959) - || 1998 HC126 ||23 april 1998 || LINEAR
|-
| (55960) - || 1998 HX133 ||19 april 1998 || LINEAR
|-
| (55961) - || 1998 HB143 ||21 april 1998 || LINEAR
|-
| (55962) - || 1998 HA152 ||19 april 1998 || LINEAR
|-
| (55963) - || 1998 HV152 ||22 april 1998 || LINEAR
|-
| (55964) - || 1998 KB2 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55965) - || 1998 KN14 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55966) - || 1998 KV14 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55967) - || 1998 KT47 ||22 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55968) - || 1998 KV54 ||23 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55969) - || 1998 KH56 ||27 mei 1998 || LINEAR
|-
| (55970) - || 1998 NO1 ||2 juli 1998 || LONEOS
|-
| (55971) - || 1998 OA9 ||26 juli 1998 || E. W. Elst
|-
| (55972) - || 1998 QS20 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (55973) - || 1998 QA49 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (55974) - || 1998 QK72 ||24 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (55975) - || 1998 QB94 ||17 augustus 1998 || LINEAR
|-
| (55976) - || 1998 RE5 ||15 september 1998 || J. Broughton
|-
| (55977) - || 1998 RJ19 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55978) - || 1998 RN52 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55979) - || 1998 RP54 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55980) - || 1998 RG61 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55981) - || 1998 RO61 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55982) - || 1998 RS61 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55983) - || 1998 RC72 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55984) - || 1998 RZ77 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55985) - || 1998 RU79 ||14 september 1998 || LINEAR
|-
| (55986) - || 1998 ST24 ||17 september 1998 || LONEOS
|-
| (55987) - || 1998 SO27 ||24 september 1998 || CSS
|-
| (55988) - || 1998 SD47 ||25 september 1998 || Spacewatch
|-
| (55989) - || 1998 SA62 ||18 september 1998 || LONEOS
|-
| (55990) - || 1998 SQ71 ||21 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (55991) - || 1998 SL78 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55992) - || 1998 SX82 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55993) - || 1998 SZ102 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55994) - || 1998 SR105 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55995) - || 1998 SK107 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55996) - || 1998 SC110 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55997) - || 1998 SB128 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55998) - || 1998 SQ135 ||26 september 1998 || LINEAR
|-
| (55999) - || 1998 SK144 ||18 september 1998 || E. W. Elst
|-
| (56000) Mesopotamia || 1998 SN144 ||20 september 1998 || E. W. Elst|}

Planetoïdenlijsten